Теофил Картер (, 1824—1904) — британский изобретатель и торговец мебелью, который, возможно, послужил для Льюиса Кэррола прототипом Болванщика в «Алисе в Стране чудес».

Биография 
Некоторые источники утверждают, что в 1850-х годах Картер учился в Крайст-черч, одном из крупнейших колледжей Оксфордского университета, одновременно с Льюисом Кэрроллом, но никаких подтверждений этого нет. Есть точка зрения, что Картер изобрел «Кровать-будильник», представленную на Всемирной выставке 1851 года, которая в установленное время выливала на спящего таз холодной воды. Впрочем, хотя на выставке действительно экспонировались две таких кровати-будильника, фамилия Картера отсутствует как в каталоге выставки, так и в любой другой известной документации.

Достоверно известно, что Картер занимался изготовлением шкафов и владел в Оксфорде мебельным магазином, располагавшимся по адресу , 48 (с 1875 по 1883 годы) и Хай-стрит, 49, с 1861 по 1894 годы; в штате магазина состояло пять человек. Переписные листы за 1881 год показывают, что Картер жил над этим магазином с женой, дочерью, внучкой и двумя слугами.
Теофил Картер в 1846 году Картер женился на Мэри Энн Кларксон, в браке у них было пятеро детей: Томас (р. 1847), Джон (р. 1849), Харриет (р.1851), Уильям (р. 1855), Фредерик (р. 1860). Согласно переписи 1901 года, в этом году Картер все ещё жил в Оксфорде и был женат на Энн Картер, родившейся в 1839 году.

Теофил Картер умер в 1904 году и был похоронен в Оксфорде на кладбище . Его похоронили вместе с внучкой Бертой Мэри (1882—1883), умершей в возрасте 1 года.

Прототип Болванщика 

Ряд исследователей жизни и творчества Л. Кэрролла утверждает, что Картер послужил Льюису Кэрроллу прототипом Шляпника (Болванщика в переводе Н. Демуровой) из-за привычки стоять в дверях своего магазина в Оксфорде в цилиндре, сдвинутом на затылок. В 1935 году читатель газеты The Times Х. У. Грин написал в газету письмо, в котором утверждал, что Д.Тенниел использовал Картера для своего рисунка «Безумного Шляпника». По словам Грина, Картер «был, несомненно, бессознательной моделью Безумного Шляпника в „Алисе в Зазеркалье“[так] для Тенниела, который, как я слышал, был приглашён в Оксфорд автором, с целью увидеть Картера. Сходство было несомненным». Несколько дней спустя преподобный У. Гордон Байли оспорил идею о том, что Картер не знал, что был прототипом для Безумного Шляпника:
Ваш корреспондент, мистер Х. У. Грин, считает, что Теофил Картер не знал, что он фигурировал в «Сквозь зеркало»[sic]. Но весь Оксфорд называл его «Безумный Шляпник», и, несомненно, его друзья или враги должны были ему дать знать об этом. Он обычно стоял у двери своего мебельного магазина на Хай-стрит, иногда в фартуке, но всегда в цилиндре, сдвинутом на затылок, что в сочетании с хорошо развитым носом и слегка выступающим подбородком делало его хорошей мишенью для карикатуриста. Рассказывали, что мистер Доджсон («Льюис Кэрролл») использовал образ Картера из мести, якобы из-за навязчивости мебельщика. Из чувства справедливости к памяти этого человека я могу сказать, что у меня есть резное дубовое кресло Картера, которое я купил в секонд-хенде 50 лет назад. Оно того же качества, что и раньше, и цена была очень умеренной.

В дополнение к этой переписке У. Дж. Райланд, который первоначально упомянул Картера в связи с «кроватью-будильником», заявил, что ранее не знал, что «Картер был прототипом „Безумного Шляпника“, но, снова взглянув на рисунок Тенниела, я вижу его как живого. Картер прекрасно знал о том, что он похож на покойного Гладстона, и старался одеваться так же — в сорочку с высоким воротником и чёрный галстук, в которых обычно изображали „великого старца“ в карикатурах в „Панче“».

Сходство Картера с Безумным Шляпником было широко замечено, но объяснение этого сходства явно основано на слухах. На протяжении многих лет легенда о Картере — прототипе Шляпника — переходила из уст в уста, но никаких подтверждений этому не обнаружено ни в дневниках, ни в письмах Кэрролла; нет также подтверждений, что Кэрролл когда-либо приглашал Тенниела в Оксфорд.

По воспоминаниям Стюарта Доджсона Коллингвуда — племянника Кэрролла, который написал биографию своего дяди в 1898 году, — у Кэрролла во время обучения в Оксфорде было место за обеденным столом рядом с каким-то неизвестным человеком, который и стал прототипом Безумного Шляпника.  в первом издании написанной им биографии Кэрролла отметил, что ссылка Коллингвуда на этого неизвестного человека, очевидно, подразумевает Картера. В первом издании своей биографии Кэрролла Хадсон утверждал, что Картер был «из Крайст-Черч» и «позже был продавцом мебели на Хай-стрит». Английский писатель  не нашёл фамилии Картера в авторитетном издании , содержащем списки выпускников Оксфорда с 1500 по 1886 годы, пришёл к выводу, что он «мог просто прислуживать» за столом у Кэрролла, и определил Картера как «некогда бывшего слугой в колледже Крайст-Черч, а впоследствии — продавца мебели с магазином на Хай-стрит в Оксфорде». Хадсон для второго издания биографии Кэрролла пересмотрел своё описание в соответствии с позицией Грина, и отметил, что Картер был когда-то слугой в Крайст-Черч, прежде чем стал торговцем мебелью. Однако нет никаких доказательств правоты утверждений Коллингвуда и Грина.
Коллингвуд утверждает, что прототип Безумного Шляпника был всё-таки студентом колледжа Кэрролла, а не официантом. Как пишет Коллингвуд, «в те времена обеденный зал был разделён на маленькие столовые, каждая примерно на шестерых, и у каждого был собственный стол. В столовой мистера Доджсона питались Филипп Пьюзи [сын известного богослова Эдварда Пьюзи], впоследствии преподобный Вудхаус, и, среди прочих, тот, кто живёт в „Алисе в стране чудес“ как „Шляпник“».

См. также 
 Болванщик

Примечания

Ссылки 
 Lewis Carroll’s Oxford Contemporaries
 Carter on 'Picture Origins in Alice in Wonderland'
 Carter on 'The Phrase Finder'

Изобретатели Великобритании
Прототипы литературных персонажей
Льюис Кэрролл
Похороненные в Оксфорде